Lipperade ist der Familienname von

 Heinrich Lipperade († 1470), Ratsherr der Hansestadt Lübeck
 Hinrich Lipperade der Jüngere († 1494), Ratsherr der Hansestadt Lübeck